Suspiria kan syfta på:

 Suspiria – originaltitel på en italiensk skräckfilm från 1977, se Flykten från helvetet
 Suspiria (film, 2018) – en amerikansk-italiensk skräckfilm från 2018 i regi av Luca Guadagnino, originaltitel Suspiria
 Suspiria (musikalbum) – ett musikalbum från 2000 av Darkwell

Se även
 Susperia – ett norskt symfoniskt black metal-band som bildades oktober 1998